Municipio de Cuivre puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cuivre (condado de Pike, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de Cuivre (condado de Audrain, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Audrain.